Рауль Альберто Паэс (; род. 26 мая 1937, Кордова) — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Рауль Паэс начинал свою футбольную карьеру в клубе «Сан-Лоренсо», в которой он всю почти её и провёл. В 1959 году в составе «Сан-Лоренсо» он выиграл чемпионат Аргентины. В 1968 году Паэс перешёл в клуб «Кильмес», где и завершил свою карьеру в том же году.

Международная карьера 
Рауль Паэс попал в состав сборной Аргентины на Чемпионате мира 1962 года. Из 3-х матчей Аргентины на турнире Паэс провёл две: матчи группового этапа против сборных Болгарии и Англии, последнюю встречу против Венгрии Паэс пропустил.

Достижения

Клубные 
Сан-Лоренсо
 Чемпионат Аргентины (1): 1959 (чемпион)

Примечания

Ссылки 
  
  Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Кильмес»